Urne steht für:
 Bestattungsurne zur Aufnahme der Asche eines Verstorbenen
 Urne (Heraldik), eine Wappenfigur
 Wahlurne zur Sammlung von Stimmzetteln
 fiktives Gefäß zur Veranschaulichung von Zufallsexperimenten; siehe Urnenmodell

Urne ist der Familienname folgender Personen:
 Renate Urne (* 1982), norwegische Handballspielerin

Siehe auch: